Questa è la Cronologia completa delle partite ufficiali della nazionale di calcio della Macedonia del Nord dal 1993 ad oggi.

Macedonia (1993-2018)

Macedonia del Nord (2019-)

Collegamenti esterni

Nazionali di calcio della Macedonia del Nord
Macedonia del Nord